Santa Elena de la Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Elena de la Cruz, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 Santa Elena de la Cruz, Zacatecas, ort, Melchor Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar